«Дина́мо-Брест» () — белорусский футбольный клуб из Бреста, участник всех суверенных чемпионатов Белоруссии. Основан в 1960 году. Чемпион Белоруссии, 3-кратный обладатель Кубка Белоруссии, 3-кратный обладатель Суперкубка Белоруссии. Владельцем футбольного клуба «Динамо-Брест» является Брестский облисполком.

Названия клуба 
 «Спартак» (1960—1972)
 «Буг» (1973—1975)
 «Динамо» (1976—2012)
 «Брест» (2012)
 «Динамо-Брест» (с 26 ноября 2012)

История 
В СССР команда четыре сезона выступала в первой лиге (1960—62, до реорганизации, и один сезон в 1969 году), всё остальное время — во Второй лиге (класс «А»), с различными командами западных республик СССР и РСФСР.

В 1992 году динамовцы дебютировали в чемпионате Белоруссии, завоевав бронзовые медали.

В 2007 году брестчане впервые завоевали Кубок Белоруссии. Финал состоялся 27 мая в Минске в тридцатиградусную жару и завершился драматической победой брестчан.

В начале 2010-х годов команда столкнулась с финансовыми трудностями. В конце 2011 году команда сменила название после того, как БФСО «Динамо» повысило ставку оплаты за право пользования брендом «Динамо» в 6,5 раз. В начале 2012 года руководством клуба было утверждено новое название «Брест». В ноябре команда вернулась к старому названию, зарегистрировавшись как «Динамо-Брест». В 2015 году, по признанию главного тренера, некоторые игроки были вынуждены подрабатывать после тренировок челночной торговлей, погрузкой-разгрузкой и ремонтом домов. Перед началом чемпионата 2016 года сообщалось о возможном переходе команды из высшей в первую лигу, однако помощь Брестского облисполкома позволила погасить часть долгов и заявиться в высшую лигу. Поскольку многие игроки уже покинули команду, к выступлениям активно привлекали игроков из других команд Брестской области и из дубля «Динамо».

Летом 2016 года команда перешла под контроль зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах компании Sohra Overseas.
Первоначально новым владельцем клуба был представлен «шейх Поль Даэр». Вскоре было объявлено, что владельцем компании и клуба является уроженец Брестской области Александр Зайцев. В 2018 году Зайцев так охарактеризовал покупку:

15 мая 2018 года председателем правления клуба стал Диего Марадона. Контракт с клубом был рассчитан на три года. Аргентинец должен был заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Однако с июля Марадона не приезжал в Белоруссию Марадона прилетел в Брест пополудни 16 июля на частном самолёте Hawker LY-HCW. В 2020 году Марадона собирался вновь посетить Белоруссию.

В 2021 футбольный клуб «Динамо-Брест» стал государственным. С 2021 года владельцем футбольного клуба «Динамо-Брест» является Брестский областной исполнительный комитет.

Достижения

СССР 
 1/16 Кубка СССР 1969 года.
 Высшее достижение третье место в первой зоне 2-й лиги, выиграв переходный матч попали в первую лигу в 1968 году.
 Второе место в первой зоне 2-й лиги в 1976 году.

Белоруссия 
Чемпионат Белоруссии
 Чемпион: 2019
 Бронзовый призёр: 1992
Кубок Белоруссии
 Обладатель (3): 2006/2007, 2016/2017, 2017/2018.
 Финалист: 2019/2020
Суперкубок Белоруссии
 Обладатель (3): 2018, 2019, 2020.
Чемпионат Белоруссии среди дублёров
 Серебряный призёр (3): 2004, 2017, 2018
 Бронзовый призёр: 2006

Статистика выступлений

Чемпионат Белоруссии

Рекорды чемпионатов Белоруссии 
 Самая крупная победа — 7:0 («Торпедо-Кадино», 1996; «Забудова», 1999).
 Самое крупное поражение — 0:7 («Белшина», «Нафтан», 2014).

Выступление в еврокубках 
Дебют клуба в еврокубках состоялся в 2007 году: в первом отборочном раунде Кубка УЕФА брестчане уступили латвийскому клубу «Металлург» Лиепая.

Вторая команда 
В 1995—1998 году во Второй (третьей) лиге (Д3) играла команда «Динамо»-2 Брест.

С 2001 года проводится турнир дублёров команд высшей лиги. Дублирующий состав брестского «Динамо» трижды становился серебряным призёром (2004, 2017, 2018) и один раз — бронзовым (2006).

В 2020 году создана дочерняя команда «Динамо-Брест-1960» (Малорита).

Женская команда

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Игорь Криушенко
 Ассистент главного тренера: Андрей Прокопюк
 Тренер вратарей: Владимир Селькин
 Тренер дубля: Сергей Ковальчук

Состав

Стадион 

Команда играет на стадионе спортивного комплекса «Брестский», который используется, главным образом, для проведения футбольных матчей и соревнований по легкой атлетике. По мнению специалистов, является одним из лучших стадионов в стране. Максимальная вместимость — 10 169 человек. Первый стадион на месте нынешнего спорткомплекса был построен в 1937 году. В 1996 году началась капитальная реконструкция стадиона. В 1999 году в эксплуатацию были сданы: футбольное поле, 3 трибуны, легкоатлетическое ядро. В 2005 году построена Западная трибуна. Запланировано строительство нового стадиона, вместимостью 30000 человек (которое так и не началось), а также академии имени Диего Марадоны.

Цвета клуба 
Цвета клуба — бело-синие.

Фильм 
Документальный фильм «Я живу в Динамо», посвященный 60-летию клуба, выпущенный в 2019 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы СССР
Спортивное общество «Динамо»
ФК «Динамо-Брест»